Osoby o tym nazwisku:
 Arnold Anastazy Byszewski – polski oficer, adiutant króla Stanisława Augusta
 Czesław Byszewski – polski aktor, lektor radiowy, aktor dubbingowy
 Jan Lech Byszewski – polski prawnik i dyplomata
 Michał Byszewski – polski urzędnik i działacz społeczny
 Stanisław Byszewski – polski oficer
 Tomasz Byszewski – polski urzędnik i poseł na Sejm